«Марканде́я-пура́на» (, ) — индуистский религиозный текст категории смрити («запомненное»). Входит в канон из восемнадцати основных Пуран. Представляет собой беседу между двумя ведийскими мудрецами — Джаймини и Маркандеей, и начинается с четырёх вопросов, которые Джаймини задаёт Маркандее.

Текст делится на 134 главы:
 в главах с 50 по 97 описываются 14 периодов манвантар (периодов Ману);
 главы с 78 по 90-ю известны как «Деви-махатмья» (прославление победы богини Дурги над демоном-асурой Махиша) и являются основным религиозным текстом для последователей традиции шактизма;
 в главах 108—133 описывается генеалогия пуранических династий.

Включает также учение о человеческих совершенствах (сиддхи; абхиджна) — сверхчеловеческих способностях, достигаемых благодаря духовным практикам.

См. также 
 «Деви-махатмья»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Synopsis of Markandeya Purana
 Маркандея-пурана

Пураны
Книги V века до н. э.
